

Patronyme

 Victor Authier (1856-1945), homme politique français, député de l'Ain ;
 Hector Authier (1881-1971), avocat, journaliste et homme politique canadien ;
 Michel Authier (1949-), mathématicien, philosophe et sociologue français ;
 Christine Authier (1950-2022), autrice-compositrice-interprète française ;
 Jean François Authier (1966-), architecte français ;
 Christian Authier (1969-), essayiste, romancier et journaliste français ;
 Johann Authier (1981-), joueur de rugby à XV français.

Toponymes
Authier est une municipalité de l'Abitibi, dans la province du Québec (Canada).
Authier-Nord est une municipalité de l'Abitibi dans la province du Québec (Canada).
Rivière Authier est un affluent du lac Chicobi, coulant dans Authier-Nord et le territoire non organisé du Lac-Chicobi, dans la MRC Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.